В этой статье находятся составы, заявленные на Кубок Америки по футболу 1989 федерациями соответствующих стран.



Группа А

Парагвай

Бразилия 

* Тита и Зе Теодоро, получившие травмы, заменены на Бисмарка и Жозимара в финальной фазе.

Колумбия

Перу

Венесуэла

Группа B

Аргентина

Уругвай

Чили

Эквадор

Боливия 

1989
1989
Футбол в Южной Америке в 1989 году